Lovins ist der Familienname folgender Personen:

 Amory Lovins (* 1947), US-amerikanischer Physiker und Umweltaktivist
 Hunter Lovins (* 1950), Juristin, Soziologin und Politikwissenschaftlerin